A Dramatic Turn Of Events Tour (или A Dramatic Tour Of Events) — концертный тур в поддержку 11-го студийного альбома A Dramatic Turn Of Events американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, записанного в 2011 году. Является первым туром группы с участием нового барабанщика Майка Манджини, который заменил Майка Портного, покинувшего группу в сентябре 2010 года.

Точные даты были опубликованы Roadrunner Records 1 августа 2011 года.

Сет-лист

Часть 1 
Летний европейский концертный тур в поддержку альбома A Dramatic Turn of Events начался 4 июля 2011 года в Риме и закончился 24 августа 2011 года в Секешфехерваре (Венгрия).

В летний европейский тур (2011) были включены следующие композиции:

 Dream Is Collapsing intro tape (Hans Zimmer piece)
 Under a Glass Moon
 These Walls
 Forsaken
 Endless Sacrifice
 Mike Mangini Drum Solo
 Ytse Jam
 Peruvian Skies
 The Great Debate
 On the Backs of Angels
 Caught in a Web
 Through My Words
 Fatal Tragedy
 The Count of Tuscany
 Learning to Live или Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper (бис)

Часть 2 
Осенний тур проходил по США и Канаде, начался 24 сентября 2011 года в Сан-Франциско и закончился 26 октября 2011 года в Остине (штат Техас, США).

В осенний североамериканский тур были включены следующие композиции:

 Dream Is Collapsing intro tape (Hans Zimmer piece)
 Bridges in the Sky
 These Walls
 Build Me Up, Break Me Down
 Endless Sacrifice
 Mike Mangini Drum Solo
 Ytse Jam
 The Silent Man или Wait For Sleep
 Beneath the Surface или Far From Heaven
 The Great Debate
 On the Backs of Angels
 Forsaken или Caught in a Web
 Through My Words
 Fatal Tragedy
 Outcry или Breaking All Illusions
 Under a Glass Moon или Pull Me Under (бис)

Часть 3 
Зимний тур проходит снова по Европе, начался 23 января 2012 года в Хельсинки (Финляндия) и закончится 26 февраля 2012 года в Лиссабоне (Португалия).

В зимний европейский тур были включены следующие композиции:

 Dream Is Collapsing intro tape (Hans Zimmer piece)
 Bridges in the Sky
 6:00
 Build Me Up, Break Me Down
 Surrounded
 The Root of All Evil или The Dark Eternal Night
 Mike Mangini Drum Solo
 A Fortune In Lies
 Outcry
 The Silent Man или Wait For Sleep
 Beneath the Surface или Far From Heaven
 On the Backs of Angels
 War Inside My Head
 The Test That Stumped Them All
 The Spirit Carries On
 Breaking All Illusions
 Pull Me Under или As I Am (бис)

Даты 

Примечания

Состав группы

Dream Theater 
 Джеймс ЛаБри — вокал
 Джон Петруччи — гитара, бэк-вокал
 Джордан Рудесс — клавишные
 Джон Маянг — бас-гитара
 Майк Манджини — ударные

Trivium 
 Мэтт Хифи — вокал, гитара
 Кори Бьёлье — гитара, вокал
 Паоло Греголетто — бас, вокал
 Ник Августо — ударные

Periphery 
 Спенсер Сотело — вокал
 Джейк Бовен — гитара, бэк-вокал
 Миша Менсур — гитара
 Том Мёрфи — бас-гитара
 Мэтт Голперн — ударные

Примечания 

Концертные туры Dream Theater
Концертные туры 2011 года
Концертные туры 2012 года